Грас:

Персоналии 
 Грас, Барбара (род. 1952) — нидерландская шашистка, международный гроссмейстер.
 Грас, Рул (1908—1999) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника.

Топоним 
 Грас (также Грасс, , ) — город, коммуна и супрефектура в департаменте Приморские Альпы (Франция)
 Грас — коммуна в департаменте Кот-д’Армор (Франция)
 Грас — округ во Франции, департамент Приморские Альпы
 Грас — маленький вулканический кратер расположенный в северной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

Акроним 
 ГРАС ДСК — российская компания, производитель строительных материалов.

См. также 
 Грасс (значения)
 Гра